Платвил има више значења:
 Платвил (Висконсин)
 Платвил (Колорадо)